Das Adjektiv Palästinensisch bezieht sich auf
 das Gebiet Palästina im Nahen Osten
 speziell die Palästinensischen Autonomiegebiete
 die Volksgruppen der Palästinenser
 den palästinensisch-arabischen Dialekt

Siehe auch: